Адамовичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Адамовичи — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Адамовичи — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Другое 
 Адамовичи — дворянский род.